Jovem Pan FM Joaçaba é uma emissora de rádio brasileira com sede em Joaçaba, Santa Catarina. É afiliada à Jovem Pan FM e opera na frequência 103.9 MHz.

História 
Até 2011 a emissora operava em 92.3 FM, porém nesse ano a Rede Catarinense promoveu uma mudança em suas frequências, e a 97.3 FM que operava como Band FM, foi transferida para 92.3 FM, frequência essa que transmitia a Jovem Pan FM. A Jovem Pan por sua vez passou para a frequência 90.9 FM, essa que era uma concessão nova de Herval d'Oeste, já a 97.3 FM passou a transmitir a Rádio Catarinense juntamente com a 1270 AM. Em 2016, foi noticiado que a emissora mudaria de frequência pela terceira vez, a nova frequência será 103.9 FM, a mudança é resultado do projeto de ampliação de sinal da emissora. Com a mudança, a emissora deixou a classe C e passou a operar em B1.

Ver também 
 Jovem Pan FM

Ligações externas 
 

Estações de rádio de Santa Catarina
Joaçaba
Estações de rádio fundadas em 2011
Fundações em Santa Catarina em 2011